Атотіс — (; Athôtis; Athotis; Atote; Athoti; Iteti; Iti) — за Манефоном грецьке ім'я єгипетських фараонів I династії:

 Атотіс I — Хор-Аха, другий фараон I династії, правив у 3125—3095 роках до нашої ери;
 Атотіс II — Джер, третій фараон I династії, правив у 3095—3040 роках до нашої ери;
 Атотіс III — Уаджі, четвертий фараон I династії, правив у 3040—3020 роках до нашої ери.

Див. також 
 Список фараонів